La Serie Mundial de 1994 fue cancelada el 14 de septiembre de ese año por la huelga de la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas (Major League Baseball Players Association), la cual comenzó el 12 de agosto. Fue la segunda vez en la historia que el Clásico de Otoño no se jugaba y la primera desde la Serie Mundial de 1904.

Los líderes al momento de comenzar la huelga eran los New York Yankees en la Liga Americana con record 70-43 y los Montreal Expos de la Liga Nacional con marca de 74-40.

1994
Deporte en Estados Unidos en 1994
Béisbol en 1994